Andreja Milutinović (1990) – cestista serbo
 Bora Milutinović (1944) – calciatore e allenatore di calcio serbo
 Maja Milutinović (1987) – cestista montenegrina
 Milan Milutinović (1942) – politico serbo
 Milorad Milutinović (1935-2015) – calciatore e allenatore di calcio jugoslavo
 Miloš Milutinović (1933-2003) – calciatore e allenatore di calcio jugoslavo
 Sima Milutinović Sarajlija (1791-1847) – scrittore, storico e diplomatico serbo